Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 24. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Schwergewichts-Boxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Schwergewicht über 81 kg betragen.

Elf Sportler aus elf Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der US-Amerikaner Pete Rademacher vor dem Sowjetrussen Lew Muchin sowie dem Südafrikaner Daan Bekker und dem Italiener Giacomo Bozzano.

Vorrunde

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Schwergewicht